Miejscowości w Polsce
 Dąbrówka-Kolonia – część wsi Kłodnica w woj. lubelskim w pow. opolskim, w gminie Wilków
 Dąbrówka-Kolonia – część wsi Dąbrówka w woj. łódzkim w pow. opoczyńskim, w gminie Drzewica